Старое Альметьево — название нескольких населённых пунктов:
 Старое Альметьево — деревня в Муслюмовском районе Республики Татарстан.
 Старое Альметьево — село в Нурлатском районе Республики Татарстан.